Libano kan syfta på:

Geografi

Colombia 

 Líbano (ort), Tolima, 
 Líbano (kommun), Tolima,

Italien 

 Libano (ort i Italien), Veneto, Provincia di Belluno, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar